Натуральне число 763
 763 рік до нашої ери
 763 рік нашої ери